Charlottendal kan syfta på:
Charlottendal, Gröndal – ett gammalt sommarnöje från 1700-talet 
Charlottendal, Huddinge – ett torp i Huddinge kommun
Charlottendal, Järna, – en gård i Järna i Södertälje kommun
Charlottendal, Luleå – ett område i Luleå innerstad
Charlottendal, Värmdö – ett område på Farstalandet i Värmdö kommun